Никола́й Ива́нович Деме́нтьев:
 Дементьев, Николай Иванович (1895—1954) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Дементьев, Николай Иванович (1907—1935) — советский поэт.
 Дементьев, Николай Иванович (1924—2017) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.